Ригген — фамилия:

 Ригген, Патрисия (род. 1970) — мексиканский кинорежиссёр.
 Ригген, Ханна (1894—1970) — шведская художница по текстилю, жена Ханса Риггена.
 Ригген, Ханс (1894—1956) — норвежский художник.

См. также 
 Ригг
 Риггер
 Ритген